Whitley (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Whitley (North Yorkshire)
 Whitley (motorfiets), een historisch Brits merk van motorfietsen en inbouwmotoren
 Armstrong Whitworth Whitley, een Brits vliegtuigtype uit de Tweede Wereldoorlog